Kangding (arrondissement), een arrondissement in het autonome Tibetaanse Prefectuur Garzê in het noordwesten van de Chinese provincie Sichuan
Kangding (plaats), de hoofdplaats van het arrondissement Kangding